Saila Ithayaraj (Сайла Итайарадж) (1977 г.р.) — шриланкийский активист за права женщин. Она известна борьбой за права вдов.

Биография 
Сайла Итайарадж родилась в Джафне на севере Шри-Ланки в 1977 году в семье рыбака. В 1987 году ее отец был убит в результате обстрела во время вмешательства Индии в гражданскую войну Шри-Ланки. После убийства отца Сайла и ее мать стали кормильцами семьи.

По причине внутренних конфликтов различных штатов Шри-Ланки семья Итайарадж переехала.

В новой деревне Сайла стала президентом группы вдов, Tharaka, созданной Shantiham в 2002 году. Организация пытается улучшить психологическое благополучие шриланкийцев в зонах военных действий.

Активизм 
Деятельность организации Tharaka:

 расширение прав и возможностей вдов
 развитие деревень путем улучшения системы образования и инфраструктуры. Например, содержание колодцев и строительство домов для вдов и обездоленных людей.
 помощь детям, покинувшим школу из-за войны. Организация под руководством Сайлы помогает бывшим школьникам вернуться к образованию, а также организует частные уроки.
 организация объединяет женщин из разных регионов Шри-Ланки для совместной деятельности и обмена опытом.

Международное признание 
В 2005 году Сайла Итайарадж была одной из 1000 женщин и одной из 12 шриланкийских борцов за мир, номинированных на Нобелевскую премию мира в рамках проекта 1000 PeaceWomen.

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Персоналии:Шри-Ланка
Пацифисты
Правозащитники